La Route nationale 570 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 570 en France.
 La route nationale 570 en Belgique.

Voir aussi